Il toponimo Vulcana, dal romeno vulcan (vulcano) può riferirsi a diverse località della Romania:
Vulcana-Băi, comune del distretto di Dâmbovița
Vulcana-Pandele, comune del distretto di Dâmbovița